Азербайджанците в Узбекистан () са етническа група в Узбекистан.

Численост сега и през годините 
Общият брой на азербайджанците в Узбекистан е 35 848 (0,15% от населението на страната).

Религия 
Азербайджанците в Узбекистан са главно мюсюлмани.

Източници

Вижте също 
 Тюркски съвет

Узбекистан
Население на Узбекистан